Mártonffi Mór Antal (Csíksomlyó, 1739. március 3. – Istensegíts, 1794. december 22.) minorita plébános.

Életpályája
Tanulmányait Csíksomlyón, Kantában és Egerben végezte. Az 1764-es madéfalvi vérengzés után Moldvába kibujdosott székelyek papja volt.

Munkássága
Az általa gondozott csoport az ő vezetésével alapította 1776 őszén a bukovinai Istensegíts falut, amelyet ő nevezett el így.

Saját faluján kívül iskolát létesített négy más bukovinai magyar faluban is. Iskolai tankönyveket Erdélyből hozatott.

Megalapítója volt a bukovinai szőlőtermesztésnek, e célból Erdély és Moldva szőlőtermő vidékeiről szőlőoltványokat hozatott.

Források
 Magyar Életrajzi Lexikon
 Polek, Johann: Die Anfänge des Volksschulwesens in der Bukovina (Czernowitz, 1891)
 Polek, Johann: Weinhandel und Weinbau in der Bukovina (Czernowitz, 1904) 
 Sántha Alajos: Bukovinai magyarok (Kolozsvár, 1942)

Székelyek
1739-ben született személyek
1794-ben elhunyt személyek
Katolikus papok